Fornazzo ima više značenja:
 Fornazzo, Catania
 Fornazzo, Pavia
 Fornazzo, Ravenna